Марин Темперица — дубровницкий купец 16 века, иезуит и лингвист. Он сербского происхождения. В 1551 году, получив начальное образование в Дубровнике, он начал работать купцом в Эялете Румелия, где шпионил в течение 24 лет как купец. Темперица был одним из первых иезуитов в Константинополе после учреждения ордена. Он вернулся в Дубровник в 1575 году и продолжил свою работу в иезуитской религиозной конгрегации католической церкви. 

В 1582 году Темперица написал отчет кардиналу-иезуиту Клаудио Аквавиве, в котором настаивал на публикации словарей и грамматике на иллирийском языке. Он также хочет семинарию в Дубровнике, где католическая религия преподается на штокавском наречие. Его наблюдения и требования вдохновили на публикацию первой грамматики славянского языка, опубликованной Бартолом Кашичем в Риме в 1604 году, грамматика которой легла в основу стандарта современного сербохорватского языка.

См. также 
 Первое Тырновское восстание
 Католическая пропаганда на болгарских землях в XVII веке

Примечания 

Сербохорватский язык
Католическая пропаганда в сербских странах
Иезуиты